Село:
 Філонівка — Житомирська область, Житомирський район
 Філонівка — Чернігівська область, Сосницький район
 Філонівка — Чернігівська область, Сновський район